Harry Curtis è il nome di:
Harry Curtis (allenatore di calcio) (1890-1966), arbitro e allenatore di calcio inglese
Harry Curtis (giocatore di football australiano) (1892-1968), giocatore di football australiano.